Дарище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дарище — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Дарище — село в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Дарище — деревня в Торжокском районе Тверской области.

См. также 
 Дарищи — село в Коломенском районе Московской области России
 Дорищи — деревня в Окуловском районе Новгородской области России